Frente para la Victoria steht für folgende Parteien:

 Frente para la Victoria (Argentinien) in Argentinien
 Frente Para la Victoria (Bolivien) in Bolivien